Arfons steht für:

 Arfons, eine Gemeinde im französischen Département Tarn

Arfons ist der Familienname folgender Personen:

 Art Arfons (1926–2007), US-amerikanischen Rennfahrer
 Walt Arfons (1916–2013), US-amerikanischer Automobilkonstrukteur